António Luís Santos da Costa – avvocato e politico portoghese
 Éverton Santos da Costa – ex calciatore brasiliano
 Matheus Santos da Costa – attore brasiliano